Ортлиб:
 Ортлиб (Нибелунг) — сын Кримхильды
 Ортлиб Цвифальтенский
 Ортлиб, Нина (род. 1996) — австрийская горнолыжница.